T-Wert oder t-Wert steht für:

 die Testprüfgröße des t-Tests
 Kationenaustauschkapazität
 eine gebräuchliche Skala für Testnormen, siehe Normwertskala
 ein Parameter in der Knochendichtemessung

TWERT